ИПИ — Иркутский политехнический институт (ныне Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
 ИПИ — Институт пограничных исследований
 ИПИ — Институт предпринимательства и инвестиций
 ИПИ — Институт проблем информатики РАН
 ИПИ — Институт прокризисных исследований
 ИПИ — Институт прямых инвестиций
 ИПИ — Издательско-полиграфический институт НТУУ "КПИ"
 ИПИ — Институт Профессиональных Инноваций (НОУ ВПО)
 ИПИ — Институт пересмотра истории
 ИПИ — Информационная поддержка изделий (CALS-технологии)